rink, is een benaming voor een ijsbaan.

IJsbanen
High Mountain Altitude Rink, ijsbaan in Butte (Verenigde Staten)
Heilongjiang Indoor Rink, ijsbaan in Harbin (China)
Squaw Valley Olympic Skating Rink, ijsbaan in Squaw Valley (Verenigde Staten)
Murrayfield Ice Rink, ijsbaan in Edinburgh (Schotland)
James B. Sheffield Olympic Skating Rink, ijsbaan in Lake Placid (Verenigde Staten)
Taereung International Skating Rink, ijsbaan in Seoel (Zuid-Korea)

Personen
Paulo Rink (1973), Duits-Braziliaans voetbalspeler
Paul Rink (1861-1903), Nederlands kunstschilder
Pieter Rink (1851-1941), Nederlands politicus

Rink Cornelisse (1947), Nederlands wielrenner
Rink van der Velde (1932-2001), Nederlands schrijver
Rink (Rien) van der Velde (1957), Nederlands politicus

Varia
Rink van der Veldepriis, Nederlands literaire prijs